LaMotta ist der Familienname folgender Personen:

 Jake LaMotta (1921 oder 1922 – 2017), US-amerikanischer Boxer
 John LaMotta (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Motta
 La Mòta